Вуосаарі (район) — район у Гельсінкі, Фінляндія
  — станція Гельсінського метро
 Кескі-Вуосаарі — квартал у районі Вуосаарі
 Вуосаарі (порт) — порт у Гельсінкі
 Вуосаарі (корабельня) — колишня корабельня в районі Вуосаарі
 Вуосаарі (тунель) — автомобільний тунель в районі Вуосаарі
 Вуосаарі (залізниця) — залізниця до порту Вуосаарі
 Вуосаарі (метроміст) — метроміст через затоку Вартіокюлянлахті
 Вуосаарі (міст) — автомобільний міст через затоку Вартіокюлянлахті)